Shuangqiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangqiao (socken i Kina, Guangxi), 
 Shuangqiao (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar